Possense – abitanti di Posse (Goiás)
Possense – abitanti di Santo Antônio de Posse